Jezuïetencollege (Brugge)
 Collège de l'Arc (Dole)
 Jezuïetencollege (Minsk)